Ridley se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Henry Nicholas Ridley
 Stuart O. Ridley